Вериге се може односити на:
 Вериге (ланац, синџир)
 Вериге (пролаз у Бококотарском заливу)